Porte de Saint-Ouen – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVIII arrondissement di Parigi
 Porte de Saint-Ouen – stazione della Metropolitana di Parigi